Evangelische Kirche Rainrod steht für folgende Kirchen im Vogelsbergkreis:
 Evangelische Kirche Rainrod (Schwalmtal)
 Evangelische Kirche Rainrod (Schotten)